Вильямайор-де-Сантьяго ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Куэнка, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 180,72 км². Население — 3068 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 98 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Ayuntamiento de Villamayor de Santiago 

Муниципалитеты Куэнки